Ненад Зимонич и Леандер Паес — победители турнира.

Зимонич выигрывает турнир второй раз подряд. Его партнёр по прошлогодней победе Тим Хенмен также принял участие в турнире в паре с Ивом Аллегро, однако их дуэт проиграл в первом же раунде.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал, отказ)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Полуфинал)

<ol start="5">
 ''' Ненад Зимонич /  Леандер Паес (Титул)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо ''(Полуфинал)
  Павел Визнер /  Цирил Сук ''(Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Masters Series Monte-Carlo 2005